Морелли — фамилия:

 Морелли, Джованни (1816—1891) — итальянский политик и историк искусства.
 Морелли, Доменико (1826—1901) — итальянский живописец, педагог, общественный деятель, член сената Италии эпохи Рисорджименто.
 Морелли, Жуан (род. 1996) — бразильский футболист.
 Морелли, Оскар (1936—2005) — мексиканский актёр театра и кино и мастер дубляжа.
 Морелли, Рина (1908—1976) — итальянская актриса.
 Морелли, Франческо (?) — итальянский художник XVI века.
 Морелли, Франческо (ок. 1767 — ок. 1830) — итальянский живописец.
 Морелли, Этьенн-Габриэль (1717 или 1718 — после 1778) — французский мыслитель XVIII века.

См. также 
 Морелли ди Пополо, Витторио (1888—1963) — итальянский футболист и тренер, играл на позиции защитника.
 Морелли-де-Розатти